L'expression couvent des Récollets peut faire référence à :

Belgique 
 Bruxella 1238, un site archéologique au cœur de Bruxelles, situé sur l'ancien Couvent des Récollets de Bruxelles
 Couvent des Récollets de Liège
 Couvent des Récollets de Nivelles
 Couvent des Récollets de Louvain ???

France 
 Hôtel de ville de Vitry-le-François, situé dans l’ancien Couvent des Récollets de la ville
 Le Couvent des Récollets de Cassel, ancien couvent situé sur le mont des Récollets à Cassel, dans le Nord
 Le Couvent des Récollets de Ciboure
 Le Couvent des Récollets de Cognac
 Le Couvent des Récollets de Lille, ancien couvent où s'était établie en 1795 l'École Centrale du Nord, puis le collège de Lille et le lycée Faidherbe
 Le Portail de la cour du Couvent des Récollets de Nevers
 Le Couvent des Récollets de Paris
 Le Couvent des Récollets de Privas
 Le Couvent des Récollets de Saint-Malo
 Le Couvent des Récollets de Saverne
 Le Couvent des Récollets de Versailles

Récollets
~
~